— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан ботаником Полом Уилкином в 2009 году.

В 2010 году таксон вошёл в список десяти самых замечательных видов по версии Международного института по исследованию видов (США).

Относится к съедобным видам диоскорей (так называемый ямс). В русскоязычных источниках встречается название вымеобразный ямс, что может быть связано с причудливой формой клубней у вида.

Распространение и среда обитания 
Эндемик Мадагаскара, встречающийся на севере страны. Типовой экземпляр собран в провинции Анциранана.

Произрастает в песчаных лиственных лесах.

Ботаническое описание 
Ползучее растение, клубневой геофит.

Морфологически Dioscorea orangeana заметно отличается от прочих видов рода Диоскорея, распространённых на Мадагаскаре. Главная особенность Dioscorea orangeana заключается в форме его клубней, которые обладают сразу несколькими пальчатыми долями, а не одной, как у его ближайших мадагаскарских родственников; такая форма побега внешне напоминает вымя.

Края листьев волнистые, что также необычно для близкородственных видов.

Природоохранная ситуация 
По мнению исследователей, сравнительно недавно открытому виду Dioscorea orangeana может угрожать опасность исчезновения. Это связано с неконтролируемым сбором употребляемых в пищу клубней и незащищённость участков произрастания растения.

Примечания 

Диоскорейные
Эндемики Мадагаскара
Флора Африки
Пищевые растения
Ямс